Belgium
Saint-Hubert, település Neufchâteau járásban

 Franciaország
Saint-Hubert, település Moselle megyében